Залучье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Залучье — деревня в Городокском районе Витебской области, Вайханский сельсовет.
 Залучье — деревня в Городокском районе Витебской области, Прудникский сельсовет.
 Залучье — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Залучье — посёлок в Старорусском районе Новгородской области.
 Залучье — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Залучье — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Залучье — деревня в Удомельском районе Тверской области;
 Залучье — деревня в Залучьенском сельском поселении Осташковского района Тверской области.
 Залучье — деревня в Сорожском сельском поселении Осташковского района Тверской области.

Украина 
 Залучье — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Залучье — село в Борщевском районе Тернопольской области.
 Залучье — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Залучье — до 1963 г. название села Подоляны в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.